NGC 4299 (другие обозначения — UGC 7414, MCG 2-32-10, ZWG 70.25, VCC 491, IRAS12191+1146, PGC 39968) — спиральная галактика с перемычкой (SBd) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Спиральные галактики
4299
Дева (созвездие)
Галактики, открытые в 1784 году